Polepy kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Polepy (okres Litoměřice)
 Polepy (okres Kolín)